Yin en yang - als onderdeel hiervan
Yang (rivier) - rivier in Thailand
Yang (houtsoort) - de houtsoort Keruig waarvan de latijnse naam Dipterocarpus is, afkomstig uit Myanmar en Thailand
Yang (tijdschrift) - Vlaams literair tijdschrift
Yang (achternaam) - een Chinese achternaam (doorverwijspagina)